Stock-im-Eisen steht für:

* das Hauszeichen Stock-im-Eisen (Wien) am Stock-im-Eisen-Platz in Wien
 das Hauszeichen des Hauses zum Stock-im-Eisen (Timișoara) () in Timișoara, Rumänien
 das Hauszeichen Haus zum Stock-im-Eisen (Arad) () in Arad, Rumänien
 Stock-im-Eisen (Waidhofen an der Ybbs) in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich